Califfo – "vicario" o "Successore" di Maometto alla guida politica e spirituale della Comunità islamica 
 Califfo – soprannome del cantante italiano Franco Califano
 Atala Mini Califfo – motorino prodotto dalla Atala